

Drabinka turniejowa

Druga runda

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

Mistrzostwa Świata w Koszykówce Mężczyzn 2010